Szymon Krawczyk (ur. 1988) – polski lekkoatleta
 Szymon Krawczyk (ur. 1998) – polski kolarz